A Rádio Supra FM é uma emissora de rádio brasileira, com sede em Gama, no Distrito Federal, têm uma programação voltada para o Distrito Federal e entorno.
A rádio é a mais ouvida em Gama e opera em 90.9 MHz.

História 
Inicialmente entrou no ar em dezembro de 1992, como Mega FM.

Desde o dia 22 de dezembro de 2014, se chama Supra FM.

A rádio foi fundada por Neviton Lobo e presidida por Lívia Machado que também detém a 103.5 FM.

Ligações externas 
 Site da Supra FM

Supra FM
Estações de rádio fundadas em 1992